América FC, América Football Club oder América Futebol Clube ist der Name zahlreicher Fußballvereine aus Brasilien. Die meisten davon gehen zurück auf den America Football Club aus Rio de Janeiro, welcher 1904 gegründet wurde. Viele der Vereine haben identische oder zumindest ähnliche Farben und Symbolik.

 América FC (AC) – Rio Branco
 América FC (AL) – São Luís do Quitunde, Alagoas
 América FC (AM) – Manaus
 América FC (CE) – Fortaleza
 América FC (ES) – Vitória
 América FC (GO) – Morrinhos (aufgelöst)
 América FC (MG) – Belo Horizonte (derzeit erfolgreichster AFC; eigene Farben und Logo)
 América FC (Teófilo Otoni) – Teófilo Otoni
 América FC (PR) – Curitiba
 América FC (PB) – João Pessoa (aufgelöst)
 América FC (PE) – Recife
 América FC (RN) – Natal
 América FC (RS) – Gravataí
 America FC (RJ)  – Rio de Janeiro
 América FC (Três Rios) – Três Rios, Rio de Janeiro
 América FC (SC) – Joinville
 América FC (SP) – São José do Rio Preto
 América FC (SE) – Propriá, Sergipe